Un by-pass ou bypass ou bipasse, selon Le Petit Larousse, « est un circuit d’évitement contournant un appareil, une installation, un dispositif ».

Ce dispositif, schématiquement très simple, est employé dans divers domaines.

En chirurgie 

De l'anglais by-pass, en français pontage, littéralement « passer au-delà », donc court-circuiter. En chirurgie, un bypass sert à court-circuiter l’entrave due à la présence d'occlusion, par exemple un thrombus. Les by-pass sont principalement utilisés au niveau artériel, dans ces pathologies qui peuvent trouver une solution chirurgicale de type vasculaire. Le système by-pass se retrouve la plupart du temps en chirurgie cardiaque, au niveau des coronaires ; en chirurgie vasculaire dans les gros vaisseaux comme l'aorte ou les artères fémorales. Le matériel avec lequel on effectue le by-pass peut être un vaisseau du patient lui-même (par exemple la veine saphène interne) ou un matériel prothétique (des tubes en Dacron ou en PTFE).

Le court-circuit gastrique consiste à réduire le volume de l'estomac.

En technique

Circuit hydraulique 

Dans les installations de chauffage central, entre les tubes départ/retour de l’eau à la chaudière, un dispositif automatique de by-pass (soupape ou vanne différentielle), qui permet de toujours assurer un débit d’eau minimum dans le corps de chauffe, même si toutes les vannes thermostatiques de l’installation sont fermées simultanément.

Circuit électrique 

Un by-pass est la plupart du temps réalisé  par un système de contacteurs qui évite de passer par le circuit principal, souvent dans le cas de surintensité, évitant ainsi une dégradation de l'installation principale. La commande peut être manuelle (avec un commutateur), semi-automatique (se met automatiquement, par exemple un contact auxiliaire sur un disjoncteur, mais une intervention manuelle est nécessaire pour remettre en mode normal), ou tout automatique.

Il est utilisé pour protéger les circuits électroniques qui se trouvent dans le circuit principal. Exemple : un économiseur d'énergie en éclairage public avec by-pass pour les illuminations de Noël en hiver.

Panneaux solaires photovoltaïque 

Un by-pass électronique est installé sur les panneaux solaires pour court-circuiter certaines cellules photovoltaïques qui seraient momentanément exposées à l’ombre (d’un feuillage par exemple), évitant ainsi une dégradation de ces cellules.

Bureautique 

Le bypass est le terme anglais pour désigner le plateau d'alimentation manuel en support papier présent sur la grande majorité des imprimantes, photocopieurs ou multicopieurs. Il permet de contourner les limitations techniques (épaisseur de papier plus importante ou type de papier occasionnel comme des étiquettes par exemple) des cassettes et magasins papiers en proposant un trajet papier plus court.

Informatique 
Le bypass en anglais est une technique informatique consistant à contourner les restrictions et / ou sécurité d'un système informatique.

Note et référence 

Traitement chirurgical
Technique industrielle